Als Metaprojekt wird bezeichnet

 ein Projekt auf einer Metaebene
 Metaprojekt (Förderinstrument), ein Förderinstrument des BMBF